Název Hejlov nese více míst: 

sídla
 Hejlov (Jablonec nad Jizerou) – osada v katastrálním území Bratrouchov města Jablonec nad Jizerou v okrese Semily 
 Hejlov (Svrabov) – osada, část obce Svrabov v okrese Tábor

vrcholy
 Hejlov (Krkonošské podhůří) – kopec (835 m) v Krkonošském podhůří poblíž výše uvedené osady v okrese Semily
 Hejlov (Křemešnická vrchovina) – kopec (610 m) v Křemešnické vrchovině mezi vesnicemi Částkovice, Vlásenice a Ondřejov v okrese Pelhřimov